„Рома ТВ“ е албум, създаден от Ку-ку бенд и Слави Трифонов, Евгени Димитров, Любен Дилов (син) и Ивайло Вълчев. Направен е като реплика на творчеството на Горан Брегович.

Между песните има разговори между едни виртуални цигани, които седят около огъня и си разказват приказката за „Червената шапчица“, която се е овълчила, шапката и е червена, а душата черна.

Съдържание 
 Сълзите си събирам в капачка от ракия
 Pretty woman (Чшай шукарие)
 Червената шапчица
 Танц на лачените обувки (инструментал)
 Рома рап
 Sweet chalga in time (Стар крадец си тате)
 Гергьовден

Източници 
 www.textowete.com, Каналето, „Рома ТВ“ (1994)

Албуми на Слави Трифонов
Музикални албуми от 1994 година
Попфолк албуми